Aname villosa is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae). 

Aname villosa werd in 1918 beschreven door Rainbow & Pulleine.

Nemesiidae